аль-Афта́с (, al-Afṭas, «кирпа; кирпатий, пласконосий») — власна назва й арабське ім'я.

Персоналії 
 Афтаська династія
 Абдалла́х ібн аль-Афтас — бадахоський правитель.

Примітки